Порівняння (лат. comparatio) — це  один з художніх засобів , у якому один предмет, подія зіставляються з іншими, у яких ці особливості виявлені різко, яскраво. Порівняння виконують зображальну і емоційно-оціночну роль.

У літературознавстві виділяють порівняння прості, поширені, заперечувальні, порівняння-запитання.
 Порівняння — метод наукового дослідження, пізнання дійсності, покликаний встановити спільні й відмінні ознаки між процесами, явищами, об'єктами.

 Порівняння — у літературознавстві
 Порівняння — у філософії
 Порівняння — у математиці

Джерела